La 21st Century Insurance è una compagnia di assicurazioni statunitense, di proprietà della Farmers Insurance Group of Companies. La sua sede principale è a Wilmington, nel Delaware, e provvede ai servizi di assicurazione auto in California e Hawaii.

Collegamenti esterni
 

Compagnie di assicurazioni statunitensi